El Futbolo klubas Džiugas és un club de futbol lituà de la ciutat de Telšiai.

Palmarès 
 A lyga: 0
 8 posició: 2021

 Pirma lyga (D2):
 1. posició: 2019

Temporadas

Plantilla 2023 
 La relació de jugadors de la plantilla del Džiugas la temporada 2023 és la següent:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Entrenadors 
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (2019–2022);
  João Prates (2022–)

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial FC Džiugas
 FC Džiugas: Soccerway
 Globalsportsarchive

Dziugas
Telšiai